Die Gauliga Berlin-Brandenburg 1943/44 war die elfte und letzte komplett ausgespielte Spielzeit der Gauliga Berlin-Brandenburg im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich Hertha BSC vor den Aufsteigern LSV Berlin und SpVgg Potsdam 03. Hertha qualifizierte sich damit für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft, dort unterlag man im Viertelfinale dem HSV Groß Born mit 2:3.

Da die Liga zur folgenden Spielzeit aufgestockt wurde, gab es in der Saison 1943/44 keinen Absteiger.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 Harald Tragmann, Harald Voß: Das Hertha Kompendium. 2., überarb. und erw. Auflage. Harald Voß, Berlin 2002, ISBN 3-935759-05-3.
 
 
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1943/44 bei f-archiv.de

Gauliga Berlin-Brandenburg
Fußballsaison 1943/44